Reineri ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Reineri (1636–1699), deutscher Abgeordneter, Stadtschultheiß und Bürgermeister von Zell (Mosel)
 Matthias Reineri (um 1595 – um 1671), deutscher Notar, Schöffe,  Stadtschreiber und Deputierter bei den kurtrierischen Landtagen
 Nikolaus Reineri (1639–1713), deutscher Schöffe, Synodale und Abgeordneter beim kurtrierischen Landtag